El término Albiac puede referirse a:

 Albiac, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Albiac, comuna francesa situada en Lot.
 Gabriel Albiac, filósofo y escritor español.
 Carlos Albiac, guionista argentino.